Кири́лл Васи́льевич Габу́рич (; род. 23 ноября 1976, Логанешты, Молдавская ССР, СССР) — молдавский государственный деятель, экономист, предприниматель. 18 февраля 2015 года парламентом Молдавии утверждён в должности премьер-министра страны. Подал в отставку с поста премьер-министра Молдовы 12 июня 2015 года.

Биография 
Кирилл Габурич родился 23 ноября 1976 года в селе Логанешты, Котовского района, Молдавской ССР.

В 2001-2003 годах являлся представителем отдела региональных продаж оператора сотовой связи Moldcell, где отвечал за развитие оператора на севере страны. Затем до 2004 года работал начальником отдела региональных продаж Moldcell. С мая 2004 по октябрь 2008 года был директором департамента продаж Moldcell. 1 ноября 2008 года приступил к выполнению обязанностей генерального директора Moldcell. 

В 2012 году Габурич перебрался в Азербайджан, где возглавил Azercell Telekom. В декабре 2014 года добровольно покинул пост президента компании.

14 февраля 2015 года декретом президента Молдавии Николая Тимофти назначен кандидатом на пост премьер-министра страны. 18 февраля за правительство Габурича проголосовали 60 (из 101) депутатов парламента.

После того, как Генпрокуратура Молдавии начала расследование подделки диплома об образовании Габурича, подал в отставку с поста премьер-министра Молдавии 12 июня 2015 года. Вскоре после отставки дело было закрыто в связи с истечением срока давности: диплом был выдан в 1995 году, а срок давности по таким делам составляет 2 года.

В период с 2018 по 2019 возглавил Министерство экономики и инфраструктуры Молдовы.

В ноябре 2020 г. возглавил Совет Директоров Bemol Retail SRL, оператора сети одноименных автозаправочных станций, кафе Naringi и гастронома премиум-класса Bliss .

Семья 
Вместе с женой Ириной воспитывает двоих сыновей и дочь.

Увлечения, хобби 
Владеет румынским, русским, английским и французским языками. Играет на гитаре. Увлекался автомобильным спортом, участвовал в профессиональных гонках и ралли. Возглавляет Национальный клуб автоспорта.

Правительство Габурича

Примечания

Ссылки 

Министры экономики Молдавии
Премьер-министры Молдавии
Выпускники вузов Кишинёва
Премьер-министры, вступившие в должность в 2015 году
Правители Европы XXI века
Политики XXI века